Bradley Field ist der Name folgender Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Bradley Field (Idaho)
 Bradley Field (Maine)
 Bradley Field (New Hampshire)